Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Nieć – polski bibliolog, historyk, polonista
 Halina Nieć – polska naukowczyni
 Jerzy Nieć – polski zapaśnik
 Magdalena Nieć – polska aktorka